Ольга Александровна Голубева ( — ) — русская .

Биография 
Училась в Петербургском (у Н. С. Васильевой и В. Н. Давыдова) и Московском (у А. П. Ленского) театральных училищах. Играла в Ярославле (1895), в Казанско-Саратовской антрепризе Бородая (1896—1899), в Театре Корша (1899—1904), откуда ушла, отказавшись участвовать в пьесе «Возвращение из Иерусалима» Батая. В 1905 работала в Театре В. Ф. Комиссаржевской. С 1908 трудилась в Одессе, Москве («Свободный театр» под руководством К. А. Марджанишвили, 1913), Ростове и Харькове. Ею отлично сыграны драматические роли: Людмила («Дети Ванюшина»), Акулина («Власть тьмы»), Катерина («Гроза»), Ганна («Возчик Геншель» Гауптмана), Ребекка («Росмерсхольм» Ибсена). После Октябрьской революции недолго играла в различных провинциальных театрах. Написала воспоминания, опубликованные в сборнике «Русский провинциальный театр» (1937).

Жена известного адвоката М. Л. Мандельштама.

Литература 
 Синельников Н. Шестьдесят лет на сцене. — [Харьков], 1935.
 Смирнова Н. Воспоминания. — М., 1917.
 Доннэ М. Возвращение из Иерусалима / Пер. с фр. — М.: Изд. Театр. б-ки М. А. Соколовой, 1905. — 156 с.

Ссылки 
 Театральная Энциклопедия

Примечания 

Актрисы Российской империи